Krügling  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Krügling (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Krügling (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

 Krügling (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortsteil von Weinzierl (Gemeinde Wieselburg-Land), Österreich